Josip Gujić, bh. inovator iz Kaknja hrvatske nacionalnosti. Nagrađen na Prvoj međunarodnoj izložbi inovacija INOVAMAK održanoj 26. studenoga 2017. godine u Skoplju. Dobio je brončanu medalju za inovaciju "Brzopomični graničnik knjiga".

Izvori 

Životopisi, Kakanj
Tehnologija
Inovatori